Петер Прохаска (; род. , Вац) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2010).

С шахматами познакомил его отец. В 2006 году в Нови-Сад победил на чемпионате Европы в категории до 14 лет. Чемпион Венгрии 2009 года в возрасте до 20 лет. В составе команд «Csuti Antal SK Zalaegerszeg» (2007/2008) и «Aquaprofit-NTSK» (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016) многократный победитель венгерской лиги. С 2008 года занимается у гроссмейстера Петера Лукача.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Петера Прохаска на шахматных олимпиадах до 16 лет
 Выступления Петера Прохаска на командных чемпионатах Европы до 18 лет
 Выступления Петера Прохаска на кубках Митропы

Шахматисты Венгрии